Le télémark-club MouchPaba est un club de télémark dont la plupart des activités se déroulent dans la région de Thyon, sur le domaine skiable des 4 Vallées.

« Mouch'paba » signifie « ne tombe pas » en patois valaisan.

En 2011-2012, deux skieurs du club, Amélie Reymond et Bastien Dayer, remportent les championnats de Suisse de sprint classique.

Histoire

Activités

Compétiteurs 
 Bastien Dayer
 Amélie Wenger-Reymond
 Nicolas Michel

Notes et références

Liens externes 
 www.mouchpaba.ch

Club sportif en Suisse
Télémark